Polskie korpusy noszące w nazwie cyfrę rzymską – "I" lub arabską "1":
 I Korpus Polski w Rosji Wojska Polskiego na Wschodzie (1917-1918)
 I Korpus Polski Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (1940-1942 i 1945-1947)
 I Korpus Pancerno-Motorowy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (1942-1944) 
 1 Korpus Polski w ZSRR ludowego Wojska Polskiego (1943-1944)